I Feel Pretty steht für:

 I Feel Pretty (Lied), Lied aus dem Musical West Side Story (1957)
 I Feel Pretty (Film), US-amerikanische Filmkomödie von Abby Kohn und Marc Silverstein (2018)